

Toponymie 
 Avenelles, lieu-dit et ancienne commune rattachée à la commune d'Omméel, Orne en 1814.
 Les Avenelles, lieu-dit de la commune de Toulon-sur-Allier, Allier.

Hydronymie 
 Les Avenelles, rivière du département de Seine-et-Marne.
 Ru des Avenelles, autre nom de l'Orgeval, rivière du département de Seine-et-Marne.

Voir aussi 
 Avesnelles, commune du département du Nord.
 Avenel, page d'homonymie.